Боево́й топо́р — топор, предназначенный для использования в качестве оружия. 

Топор для боя мог быть каменным, металлическим и реже из других материалов. Применялся преимущественно для ближнего боя. Некоторые разновидности могут также метаться. Лёгкие короткодревковые боевые топоры являются одноручными. Тяжёлые и длиннодревковые — двуручными. Одностосторонние топоры имеют одну лопасть (полотно), двухсторонние, соответственно, — два (лабрис, сагарис) или являются комбинированным оружием, то есть снабжены на обухе клевцом, молотком, крюком, булавой или сочетаются с огнестрельным оружием. Дополнительное остриё может находиться также сверху. Иногда и вток на нижнем конце рукоятки также рассчитан на использование в бою. Рукоятки боевых топоров могут быть просто деревянными, снабжаться дополнительной защитой в виде железных полос (лангеты) или они полностью железные. Рука бойца также могла иметь защиту гардой дискообразной или дугообразной формы, как на клинковом оружии.

Если для пеших воинов топор часто являлся основным оружием, то для всадников он обычно был вспомогательным. На основе боевого топора появились следующие виды длиннодревкового оружия: бердыш, алебарда, поллэкс. Также топоры широко применялись в качестве парадного и церемониального оружия.

Названия 
Боевой топор получил распространение во всем мире, и в разных странах (краях, регионах) появились различные модификации боевых топоров, в частности:

 кельт;
 сагарис;
 секира;
 скандинавский боевой топор;
 томагавк;
 фокош;
 франциска (топор);
 чекан (топор);
 лабрис.

Холодное оружие

Оружие по алфавиту